Little Barber Shop Of Horrors è un cortometraggio d'animazione del 2015 diretto da Fry J. Apocaloso.

Trama 
Joe è un ragazzino dai lunghi e incontrollabili capelli. Una volta presa la decisione di provare un nuovo look, si scontrerà con l'impossibilità di comunicare con i barbieri e avere il taglio che desidera.

Produzione 
Il cartone omaggia la serie animata I Simpson, seguendo uno stile che ricorda i primissimi episodio del 1987 andati in onda durante il Tracey Ullman Show.

Distribuzione 
Little Barber Shop Of Horrors ha partecipato a numerosi Festival di Cortometraggi, tra cui World Of Animation Celebration 2015 di Los Angeles, CortoLovere 2016 e Milano Film Festival. Ha vinto un totale di 3 premi ai Festival VideoFestival Città di Imperia 2016, Roma Web Fest 2017 e Movievalley Bazzacinema 2016.

Riconoscimenti 
 2016 - VideoFestival Città di Imperia
 Miglior Opera D'animazione
 2016 - Movievalley Bazzacinema
 Miglior Corto D'animazione
 2017 - Roma Web Fest
 Premio Pubblico Viral Video

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Film d'animazione italiani
Cortometraggi d'animazione